Jméno Vranovice nese více obcí:
 Vranovice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov, dříve v okrese Břeclav
 Vranovice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Vranovice-Kelčice – obec v okrese Prostějov

…nebo částí obcí:
 Vranovice (Břasy) – část obce Břasy v okrese Rokycany
 Vranovice (Vranovice-Kelčice) – část obce Vranovice-Kelčice v okrese Prostějov

Externí odkazy